Карлес Пуйол и Сафоркада () е испански футболист, защитник, играл за ФК Барселона от 1999 до 2014 г. Роден е на 13 април 1978 в Побла де Сегур. Пуйол е триумфирал във всички турнири на клубно ниво с „Барселона“. Печелил е Европейското първенство през 2008 г. и Световното първенство през 2010 г. с испанския национален отбор. Има записани 100 мача и 3 гола като национал. Попадал е 6 пъти в идеалния отбор за годината на УЕФА и е смятан за един от най-добрите защитници на своето поколение.

Клубна кариера 
Пуйол дебютира в състава на Барселона Б на 17 години през 1996 г. През 1999 г. старши треньорът Луис ван Гаал го поставя в първия отбор и неговият дебют идва на 2 октомври 1999 г. срещу Валядолид, която ФК Барселона печели с 2:0. Карлес играе първите си сезони в Барса като десен защитник, но постепенно заиграва все по-често като централен защитник. Получава награда от УЕФА за най-добър десен защитник в Европа през 2002 г.

Избран за капитан на Барселона през 2004 г. след оттеглянето на Луис Енрике.

На 17 май 2006 г. Барселона печели Шампионска лига, побеждавайки Арсенал с 2:1 на финала, a Пуйол става първият каталунски капитан вдигнал трофея във Шампионската лига. Пуйол получава награда за най-добър защитник в Шампионската лига през сезон 2005 – 2006.

Най-успешният период в кариерата на Карлес идва под ръководството на Хосеп Гуардиола. През сезон 2009 г. Пуйол печели всичките 6 трофея за които се състезава. Печели за трети път Шампионската лига през 2011 г., след победа над Манчестър Юнайтед на Уембли.

Национален отбор 
Пуйол дебютира за Испания на 15 ноември 2000 г. срещу Холандия и намира бързо мястото си в стартовия състав на Ла роха. Играл е на 3 Световни първенства – през 2002, 2006 и 2010 г. и 2 Европейски първенства – през 2004 и 2008 г. През 2010 г. става световен шампион след като Испания побеждава Холандия на финала. Триумфира на Европейското първенство през 2008 г., но пропуска успешното за Испания Евро 2012 поради контузия. Пуйол е втори капитан на отбора. Записал е 100 мача с екипа на Испания, в които е вкарал 3 гола.

Пуйол също така е изиграл и 6 мача за неофициалния отбор на Каталония.

Стил на игра 
Пуйол е известен с голямата си отдаденост и издръжливост като защитник. Според главния лекар в Барселона Пуйол е най-силният играч, който има най-бързите реакции и най-много експлозивна сила". Феновете на клуба се обръщат към него със „Стената“. Мигел Анхел Надал, който играе с футболиста за кратък период от време, се изказва по следния начин „Карлес е опитен играч, има чудесно чувство за пласиране и преди всичко носи с гордост екипа на отбора“.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига и Лига Европа
2Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
3Не включва мачовете, изиграни за дублиращите отбори на Барселона

Национален отбор

Успехи

Барселона 
  Шампионска лига – 3 (2006, 2009, 2011)
  Суперкупа на Европа – 2 (2009, 2011)
 Световно клубно първенство – 2 (2009, 2011)
  Примера Дивисион – 6 (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013)
  Купа на Kраля – 3 (2009, 2012, 2014)
  Суперкупа на Испания – 6 (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013)

Испания 
 Световно първенство – 1 (2010)
  Европейско първенство – 2 (2008, 2012)

  Олимпийски игри – сребро (2000)

Индивидуални 
 Идеален отбор за годината на ФИФА – 3 (2007, 2008, 2010)
 Идеален отбор за годината на УЕФА – 6 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010)
 Идеален отбор за годината на ESM – 4 (2002, 2003, 2005, 2006)
 Защитник на годината на УЕФА – 1 (2006)
 Млад играч на годината в Ла лига – 1 (2001)
 Идеален отбор на Световното първенство – 1 (2010)
 Идеален отбор на Европейското първенство – 1 (2008)
 Идеален отбор на Купата на конфедерациите – 1 (2009)

Източници 

Испански футболисти
Футболисти на ФК Барселона
Каталонци